Rajna steht für

 Rajna (Band), eine französische Band

Rajna bzw. Raina ist ein bulgarischer Vorname:

 Rajna Kojuwa (* 1985), bulgarische Biathletin und Skilangläuferin
 Raina Zimmering (* 1951), deutsche Soziologin
 Rajna Zwetkowa (* 1975), bulgarische Badmintonspielerin

Rajna bzw. Raina ist der Familienname folgender Personen:

 András Rajna (* 1960), ungarischer Kanute
 Ankita Raina (* 1993), indische Tennisspielerin
 Gabrielle Sed-Rajna (* 1927), französische Kunsthistorikerin
 Michele Rajna (1854–1920), italienischer Astronom
 Miklós Rajna (* 1991), ungarischer Eishockeytorwart
 Pio Rajna (1847–1930), italienischer Romanist

Siehe auch:
 Reina
 Reyna